Капитанская дочка — название нескольких фильмов снятых по мотивам одноимённой повести А.С. Пушкина
 Капитанская дочка (фильм, 1928) — фильм Юрия Тарича
 Капитанская дочка (фильм, 1947) — фильм Марио Камерини
 Капитанская дочка (фильм, 1958) — фильм Владимира Каплуновского
 Капитанская дочка (короткометражка, 2005) — фильм Екатерина Михайлова
 Капитанская дочка (телеспектакль) — телеспектакль Павла Резникова (1976, СССР)